Ахтырская — топоним в Краснодарском края России.

 Ахтырская, также Ахтырка — обиходное название посёлка Ахтырский в Абинском районе.
 Ахтырская — станица, объединённая официально с пгт Ахтырский 22 сентября 1958 года
 Ахтырская — железнодорожная станция на линии Краснодар — Крымск.